Владимир Розен:
 Розен, Владимир Александрович (1810—1881) — генерал-лейтенант, командир Павлоградского гусарского полка.
 Розен, Владимир Иванович (1742—1790) — барон, русский военачальник, генерал-поручик (1789).